HCI (последняя буква — заглавная латинская «i»!) может означать:

 Ингибитор коллагеназы человека ( — ) — другое название белка TIMP1.
 Человеко-компьютерное взаимодействие ( — ) — научное направление, развивающееся в целях совершенствования методов разработки, оценки и внедрения интерактивных компьютерных систем.
 HCI (Host Controller Interface) — связь между хостом и контроллером в Bluetooth
HCI (Hyper Converged Infrastructure; Гиперконвергентная инфраструктура) — это конвергенция вычислительной инфраструктуры и инфраструктуры хранения данных, которую можно легко развернуть и управлять благодаря единому пользовательскому интерфейсу. HCI позволяет отказаться от сложных ручных операций при развертывании, обеспечивая ее простоту. Поскольку эта система должна контролироваться администраторами виртуализации или облачных сред, решение HCI устраняет необходимость в специализации сотрудников, обладающих навыками работы с оборудованием в области хранения данных, вычислительных ресурсов или сетей. Система масштабируется постепенно и рассчитана на модель оплата по мере использования ресурсов.

Сходные по написанию 
 Хлороводород, хим. символ HCl (последняя буква — строчная латинская «L»!);
 HCL (страница значений).